Solberg, es un apellido y puede referirse a:

 Petter Solberg, piloto de rally noruego.
 Henning Solberg, piloto de rally noruego, hermano de Petter.
 Marita Solberg, soprano noruega.
 James Solberg Henrickson, botánico estadounidense.
 Trine Solberg, atleta noruega, campeona olímpica en los Juegos de Sídney 2000.
 David Richard Solberg, conocido como David Soul, actor y cantante estadounidense.